

Cinema 
 Candidato all'obitorio (St Ives) – film del 1976 diretto da J. Lee Thompson
 Tutto per amore (St. Ives) – film del 1998 diretto da Harry Hook

Geografia 
 Australia
 St Ives – sobborgo di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud
 Regno Unito
 St Ives – paese del Cambridgeshire
 St Ives – paese della Cornovaglia, nel distretto di Penwith
 St Ives – paese del Dorset
 St Ive – paese della Cornovaglia, nel distretto di Caradon

Letteratura 
 St. Ives – romanzo incompiuto di Robert Louis Stevenson

Pagine correlate 
 Sant'Ivo